Корбино:

 Корбино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Братья Корбино:
 Корбино, Клод Луи Констан Эспри Жювеналь (1772—1807) —  французский генерал эпохи Наполеоновских войн.
 Корбино, Жан-Батист Жювеналь (1776—1848) — граф, французский генерал эпохи Наполеоновских войн.
 Корбино, Эркюль (1780—1823) — барон, французский офицер эпохи Наполеоновских войн.